Palmeira è un toponimo che può essere riferito a:

Brasile

Palmeira (Paraná)
Palmeira (Santa Catarina)

Palmeira d'Oeste, San Paolo

Capo Verde

Palmeira (Capo Verde), piccolo villaggio sull'isola Sal

Mozambico

Palmeira (Mozambico), località nel distretto di Manhiça

Portogallo

Palmeira (Braga), parrocchia nel distretto di Braga
Palmeira (Santo Tirso), parrocchia nel distretto di Santo Tirso